Onderdistrict in Indonesië
 Harau (onderdistrict), een onderdistrict van het bestuurlijke gebied Lima Puluh Kota in de provincie West-Sumatra
Plaats in Indonesië
 Harau (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Lima Puluh Kota in de provincie West-Sumatra
Anders
 Hărău, een Roemeense gemeente in het district Hunedoara